Milev ist der Familienname folgender Personen:

 Gancho Milev (1922–2011), bulgarischer Arzt und Anthropologe
 Stefan Milev (* 1981), bulgarischer Fotokünstler und Pictorialist
 Yana Milev, deutsche Kulturphilosophin, Kultursoziologin und Kuratorin

Siehe auch:

 Milew